RSC Anderlecht had na drie opeenvolgende landstitels afscheid genomen van trainer Johan Boskamp en aanvoerder Marc Degryse. Boskamps opvolger, Herbert Neumann, kwam over van Vitesse. De Duitser, die op 2 augustus de supercup veroverde, moest zich met Anderlecht plaatsen voor de UEFA Champions League, maar verloor de heenwedstrijd van de laatste voorronde tegen Ferencvárosi TC. Toen paars-wit ook de twee eerste competitiewedstrijden, tegen Eendracht Aalst en Sporting Charleroi, verloor, mocht Neumann vertrekken. In allerijl haalde het bestuur de inmiddels 73-jarige Raymond Goethals terug. Maar ook hij kon de terugwedstrijd tegen Ferencvárosi niet redden. Nadien keerde Boskamp terug, die er nog in slaagde om met Anderlecht vicekampioen te worden. In de beker werd Anderlecht in de kwartfinale uitgeschakeld door Sint-Truidense VV.

De jonge linksachter Celestine Babayaro mocht de Ebbenhouten Schoen en de trofee voor Jonge Profvoetballer van het Jaar in ontvangst nemen. Doelman Filip De Wilde kreeg de Fair-Play Prijs.

Spelerskern

Technische staf

Resultaten
Een overzicht van de competities waaraan Anderlecht in het seizoen 1995-1996 deelnam.

Uitrustingen
Shirtsponsor(s): Generale Bank
Sportmerk: adidas

Transfers

Zomer

Winter

Eerste klasse

Klassement

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal puntenK: kampioen, D: degradeert, (beker): bekerwinnaar of -finalist, (CL): geplaatst voor Champions League, (UEFA): geplaatst voor UEFA-beker

Individuele prijzen
 Jonge Profvoetballer van het Jaar - Celestine Babayaro 
 Ebbenhouten Schoen - Celestine Babayaro 
 Fair-Play Prijs - Filip De Wilde

Afbeeldingen

Externe links
Officiële site

RSC Anderlecht naar seizoen
Belgische voetbalclub 1995/96